Contea di Decatur o Decatur County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Decatur (Georgia)
 Contea di Decatur (Indiana)
 Contea di Decatur (Iowa)
 Contea di Decatur (Kansas)
 Contea di Decatur (Tennessee)